Petite-Côte peut désigner :

Petite-Côte, un ancien village situé sur l'île de Montréal, séparé de la municipalité de Côte-Visitation en 1895, et devenu le village de Rosemont en 1905, puis annexé à Montréal en 1910.

Petite-Côte, une section du littoral sénégalais au sud de Dakar